Feel peut désigner plusieurs choses :

Média 
 Feel, studio de films et séries d'animation japonais.

Musique 
 , album du chanteur George Duke, sorti en 1974 ;
 Feel, chanson de l'artiste britannique Robbie Williams sortie en 2002 ;
 Feel, groupe de musique polonais formé en 2005 ;
 Feel, chanson de la chanteuse japonaise Kumi Kōda sortie en single en 2006 ;
 Feel, album de la chanteuse japonaise Namie Amuro sorti en 2013.

Voir aussi 
 Feel++, un langage dédié.
 Feels, chanson de Calvin Harris sortie en 2017.
 The Feels, film américain de Jenée LaMarque sorti en 2017.

Homonymie de titre